Termenul „Juan Fernández” se poate referi la:

Nume de persoane
Juan Fernández, fotbalist din Uruguay
Juan Fernández, fotbalist din Brazilia
Juan Fernández, 1536–1604), navigator spaniol

Denumiri geografice
Insulele Juan Fernández din Pacificul de Sud